A város hősei (eredeti cím: Heroes of the City) 2012-től 2014-ig futott svéd–német–brit televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek rendezője Pelle Ferner. Műfaját tekintve oktató filmsorozat. Magyarországon 2013. május 1-jétől a JimJam adta le. 2014. december 9-étől az M2 is műsorra tűzte.

Ismertető 
A város hősei című animációs sorozat főszereplői azok a járművek, akik segítik az emberek életét. Fiona, a tűzoltóautó, Pali a rendőrautó, Szili a kukásautó és barátaik teszik biztonságosabbá, könnyebbé és tisztábbá a városban élők életét. Mindennapi, szórakoztató történeteik izgalmasak és vidámak.

Szereplők

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Források

További információk 
 – A város hősei - újra

Német számítógépes animációs sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Családi televíziós sorozatok
A BBC saját gyártású műsorai
2012-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
2014-ben befejezett brit televíziós sorozatok